Die Sächsische Handelsbank war eine Bank in Sachsen, die die Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft (eG) bzw. der einer eingetragenen Genossenschaft mit beschränkter Haftung (eGmbH) führte und u. a. folgende Filialen hatte:

 Sächsische Handelsbank (Dresden)
 Sächsische Handelsbank (Leipzig)
 Sächsische Handelsbank (Chemnitz)